Název Německá strana (německy Deutsche Partei) neslo více politických formací:

 Německá strana (Slovensko) – německá menšinová politická strana na Slovensku v letech 1938-1945 
 Německá strana (Německo) – politická strana v Německu v 2. polovině 20. století
 Německá strana (Německo 1993) – politická strana v Německu založená roku 1993
 Německá strana (Jugoslávie) – německá menšinová politická strana v meziválečné Jugoslávii
 Německá strana (Polsko) – německá menšinová politická strana v meziválečném Polsku 
 Německá strana (Rumunsko) – německá menšinová politická strana v meziválečném Rumunsku
 Německá strana (Württembersko) – politická strana ve Württembersku v letech 1866-1918